Iso Haapasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Haapasaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Iso Haapasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar